El Torneig d'Umag 2021, oficialment conegut com a Plava Laguna Croatia Open Umag 2021, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 25 de juliol de 2021 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, amb divuit anys, el més jove en guanyar un títol individual en una dècada des de Kei Nishikori l'any 2008.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021